La saison 1992 du casque d’or est la  du championnat de France de football américain  division qui voit le sacre des Argonautes d'Aix-en-Provence.

Participants 
 Castors de Paris
 Flash de La Courneuve
 Anges Bleus de Joinville
 Argonautes d'Aix
 Sphinx du Plessis
 Centaures de Grenoble
 Spartacus de Paris
 Crazy-Lions de Paris
 Drakkars de Nantes
 Ours de Blagnac
 Rangers de Saint-Mandé
 Tigres de Nancy
 Phocéens de Marseille (champion en D2)
 Pionniers de Touraine (finaliste en D2)
 Fighters de Croissy (demi-finaliste en D2)

Classement général

Poule des as 

</div>

Poules B

Play-offs 

La finale s'est déroulée au Stade Jean Bouin à Paris le 13 juin 1992 en présence de .

Source 
  Elitefoot

Casque de diamant
Football américain en 1992